Дустлік — назва кількох населених пунктів в Узбекистані.

Місто:
 Дустлік — місто в Джиззацькій області, центр Дустліцького району
Міські селища:
 Дустлік, Андижанська область, Пахтаабадський район
 Дустлік, Кашкадар'їнська область, Касбинський район
 Дустлік, Самаркандська область, Пайарицький район
 Дустлік, Сирдар'їнська область, Баяутський район
 Дустлік, Сурхандар'їнська область, Денауський район
 Дустлік, Сурхандар'їнська область, Музрабадський район
 Дустлік, Ташкентська область, Чиназький район
 Дустлік, Ферганська область, Кувасайський міськхокіміят

Див. також 
 Дустліцький район